Llista dels 198 municipis del departament francès dels Alps de l'Alta Provença (04).

Alguns municipis tenen com a oficina de correus una del departament dels Alts Alps o dels Alps Marítims, d'aquí que el seu codi postal comenci per 05 o 06.

Alps de l'Alta Provença